Longridge – miasto w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Longridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Longridge – miejscowość w Australii, w Norfolk
 Longridge – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie West Lothian
 Longridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire